Śakti – bogini hinduska
 Shakti – zespół muzyczny
 Shakti – bollywoodzki klasyk kina akcji i relacji rodzinnych z 1982 roku
 Shakti: The Power – bollywoodzki dramat i film akcji 
 Shakti Kapoor – bollywoodzki aktor, znany z ról komediowych i negatywnych